Žebrákovský potok může znamenat:

 Žebrákovský potok (přítok Sázavy) – pravostranný přítok řeky Sázavy v okrese Havlíčkův Brod v Kraji Vysočina,
 Žebrákovský potok (přítok Vltavy) – pravostranný přítok řeky Vltavy v okrese Písek v Jihočeském kraji.